Paddock bezeichnet
 eine spezielle Pferdekoppel, Paddock
 Sattelplätze bei Pferderennen
 im Automobilsport die Abstellplätze für Rennwagen, auf deutsch Fahrerlager genannt
 einen Bunker in London, siehe Paddock (Bunker)
 einen Ort in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal, siehe Paddock (Südafrika)
 Paddock (Townland) in Irland mit Wedge Tomb von Paddock

Paddock ist der Familienname folgender Personen:

 Algernon Sidney Paddock (1830–1897), US-amerikanischer Politiker
 Cam Paddock (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Charles Paddock (1900–1943), US-amerikanischer Leichtathlet
 George A. Paddock (1885–1964), US-amerikanischer Politiker
 John Paddock (* 1954), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Stephen Paddock (1953–2017), US-amerikanischer Massenmörder